Slămnești se poate referi la:
Slămnești, Argeș
Slămnești, Gorj